Акбербаев Иса Бахытжанович (; род. 11 мая 1983, Костанай, Казахстан) — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Среди профессионалов чемпион мира по версии GBC (2015—2016), международный чемпион по версиям IBO International (2011) и IBO Inter-Continental (2011—2014), чемпион Азии по версиям WBC Asian (2011—2013) и WBA Asia (2017—2018) в 1-м тяжёлом весе.

Любительская карьера 
Боксом занимается с 1998 года в спортивной школе ЦСКА. Выполнил норматив мастера спорта, привлекался в молодёжную сборную. В 1999 году выиграл молодёжный международный турнир в Гвадалахаре, в 2000 году проиграл в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров израильтянину Роману Гринбергу, в 2005 году выиграл Универсиаду РК. Затем четыре года не выходил на ринг.

Профессиональная карьера 
Иса дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году в первом тяжёлом весе. В седьмом поединке завоевал титул чемпиона Азии по версии WBC.

В январе 2013 года в США встретился с местным боксёром, Энтони Ферранте. Ферранте нокаутировал Ису в 10-ом раунде, но позже результат был аннулирован из-за положительного допинг-теста американца.

В феврале 2015 года Иса Акбербаев нокаутировал в 1-ом раунде аргентинца, Рубена Анхеля Мино (25-1).

В июне 2015 года в Берлине защитил титул чемпиона мира по версии Global Boxing Council, победив единогласным решением судей 37-летнего бразильца Жулио Сезара Дос Сантоса. Счет судейских записок: 117—110, 117—110, 116—111..

В апреле 2016 года во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии Global Boxing Council, победив нокаутом в 7-м раунде 37-летнего венгра Габора Халаса.

16 декабря 2017 года Иса Акбербаев одержал двадцатую победу среди профессионалов и сохранил пояс чемпиона Азии по версии WBA. Соперником казахстанца, был босниец Мирнес Денадич, бой был завершён в четвертом раунде техническим нокаутом.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Иса Акбербаев: «Дойти до конца и стать Чемпионом Мира». 

Боксёры Казахстана
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Мастера спорта Республики Казахстан
Боксёры первой тяжёлой весовой категории